Епархия Джералдтона  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Джералдтон, Австралия. Епархия Джералдтона входит в митрополию Перта. Кафедральным собором епархии Джералдтона является собор святого Франциска Ксаверия.

История 
30 января 1898 года Святой Престол учредил епархию Джералдтона, выделив её из архиепархии Перта.

Ординарии епархии 
 епископ  (21.03.1898 — 26.12.1921);
 епископ Ричард Райан (30.01.1923 — 10.03.1926) — назначен епископом Сэйла;
 епископ  (11.02.1930 — 23.12.1941) — назначен епископом Балларата;
 епископ  (24.02.1942 — 5.04.1962);
 епископ  (18.06.1962 — 31.07.1981);
 епископ  (13.07.1981 — 26.10.1983) — назначен архиепископом Перта;
 епископ  (22.03.1984 — 23.07.1991) — назначен архиепископом Перта;
 епископ  (25.03.1992 — 2017);
 епископ  (2017 — настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Австралии
Религия в Западной Австралии